Ларс Фредрик Рисп (, фамилия при рождении Карлссон (); 15 декабря 1980, Люсечиль, Швеция) — шведский футболист, выступавший на позиции защитника.

Биография 
Начал заниматься футболом в родном городе в клубе «Люсечиль». Позже перешёл в знаменитый шведский клуб «Гётеборг». В 2003 году был в аренде в итальянском «Кьево», но не провёл там ни одного матча. В июле 2005 года перешёл в турецкий «Генчлербирлиги», провёл там 2 сезона и был куплен «Трабзонспором» за 1 000 000 евро, в январе перешёл в «Анкараспор». С января 2009 года по июль отправлен в аренду в норвежский «Стабек», с правом выкупом контракта, «Стабек» не воспользовался этим правом. В августе 2009 года перешёл в «Анкарагюджю». В январе 2010 года был на просмотре в российском клубе «Москва». 10 февраля 2010 года подписал контракт сроком до 31 июля 2010 года с «Гётеборгом», в начале июня 2010 года покинул клуб. 7 августа 2010 года подписал контракт сроком на один сезон с датским клубом «Эсбьерг».

Также его активе три поединка за сборную Швеции. Дебютировал в сборной 31 января 2001 года в товарищеском матче с командой Фарерских островов. Вторую игру, также товарищескую, провёл 22 января 2005 года, соперником была сборная Южной Кореи. Последний раз он защищал честь своей страны в ноябре 2005 года, выйдя на поле в товарищеской встрече с Южной Кореей. Все три матча завершились вничью. 20 марта 2008 года его вызвали на товарищеский матч со сборной Бразилией.

Примечания 

Родившиеся в Лусекиле
Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Стабек»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Этникос» Ахна